

Cinema 
La terra (Zemlya / Земля) – film del 1930 diretto da Aleksandr Petrovič Dovženko.
La terra – film del 2006 diretto da Sergio Rubini

Letteratura 
 La terra (La terre) – romanzo di Émile Zola del 1887

Musica 
 La terra – album degli Aktuala del 1974